Nowe Horyzonty – jedna z 37 serii wydawniczych Domu Wydawniczego Rebis.

Tomy wydane 
 Ameryka na rozdrożu: Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu (Francis Fukuyama)
 Błąd Kartezjusza (António Damásio)
 Budowanie Państwa: Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (Francis Fukuyama)
 Cały ten kram (Timothy Ferris) 	
 Czerwona królowa: Płeć a ewolucja natury ludzkiej (Matt Ridley)
 Drapieżca i ofiara (Christopher McGowan)
 Ewolucja świadomości (Euan M. Macphail)
 Faszyzm: Historia (Roger Eatwell)
 Galaktyka Internetu: Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem (Manuel Castells)
 Genom (Matt Ridley)
 Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy? (Lee Iacocca)
 Inteligencja duchowa (Danah Zahar, Ian Marshall)
 Kciuki, paluchy i łzy (Chip Walter)
 Lexus i drzewo oliwne: Zrozumieć globalizację (Thomas Friedman)
 Magiczne cząsteczki: Jak działają leki (Susan Aldridge)
 Mapowanie historii ludzkości (Steve Olson)
 Maszyna memowa (Susan Blackmore)
 Miłość w Sieci. Internet i emocje (Aaron Ben-Ze’ew)
 Nowa zimna wojna (Edward Lucas)
 O pochodzeniu cnoty (Matt Ridley)
 Palec Galileusza (Peter Atkins)
 Ponowny akt stworzenia: Dolly i era panowania nad biologią (Ian Wilmut, Keith Campbell, Colin Tudge)
 Powrót historii i koniec marzeń (Robert Kagan)
 Projekt życia: Jak rozwija się zachowanie (Patrick Bateson, Paul Martin)
 Psychoanaliza i kultura na progu trzeciego tysiąclecia (Nancy Ginsburg, Roy Ginsburg)
 Psychologia Internetu (Patricia Wallace)
 Rozwój umysłu (Stanley Greenspan, Beryl Lieff Benderly)	
 Seks w przyszłości (Robin Baker)
 Tajemnica Alefów (Amir Aczel)
 Tajemnica świadomości (António Damásio)
 Świadomość (Osho)
 Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku (Thomas Friedman) 
 Umysł w zalotach: Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka (Geoffrey Miller)
 Umysł, który szkodzi: Mózg, zachowanie, odporność i choroba (Paul Martin)
 Y: O pochodzeniu mężczyzn (Steve Jones)
 W poszukiwaniu Spinozy (António Damásio)
 Wojny dziecięce (Robin Baker, Elizabeth Oram)
 Wojny plemników (Robin Baker)
 Żółta febra, czarna bogini: Koewolucja ludzi i mikrobów (Christopher Wills)

Przypisy 

Serie wydawnicze